Spojení písmen I a M může mít různé významy:

IM 
 IM – kód ISO 3166-2 pro Ostrov Man
 SPZ chorvatského města Imotski
 International Master – šachový titul, česky mezinárodní mistr
 Instant messaging – internetová komunikace v reálném čase
 Miranda IM – aplikace pro komunikaci a Instant Messaging
 International marathon – mezinárodní maraton

Im 
 Im – oficiální zkratka německé řeky Ilmenau

I.m. 
 In memoriam – po smrti (posmrtně)

i.m. 
 intra musculum nebo intramuscularis – do svalu; nitrosvalově (na lékařských předpisech)

.im 
 .im – internetová doména nejvyššího řádu pro Ostrov Man

Externí odkazy